1025 кіломе́тр — пасажирський зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Павлоград I — Синельникове I між станціями Зайцеве (11 км) та Синельникове I (10 км). Розташований біля села Новоолексіївка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Пасажирське сполучення 
На платформі 1025 км зупиняються електропоїзди до станцій Лозова, Синельникове I та Дніпро-Головний.

Примітки

Джерела

Посилання 
 
 Розклад руху приміських електропоїздів по зупинному пункту 1025 км на сайті poezdato  

Залізниця Синельниківського району
Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Зупинні пункти Дніпропетровської області